w kontekście historycznym - Europejskie Imperia Kolonialne
w obecnym użyciu - termin Eurosfera podkreślający przewidywany wzrost znaczenia Unii Europejskiej w XXI wieku